Poecilopsis rachelae är en fjärilsart som beskrevs av George Duryea Hulst 1896. Poecilopsis rachelae ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
rachelae